Иван Кружляк (; род. ) — футбольный арбитр из Словакии.

Карьера 
С 2010 года обслуживает матчи Высшей лиги Словакии. На международной арене дебютировал в сезоне Лиги Европы УЕФА 2012/2013. На уровне сборных — 15 августа 2012 года (Венгрия — Израиль — 1:1). 6 сентября 2013 года обслуживал матч  на стадионе «Уэмбли», в котором Англия принимала молдаван — 4:0.

Судил игры чемпионатов Европы среди команд разных возрастов (U17, U19, U21), в их числе  и финальные матчи.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на eu-football 
 Иван Кружляк — профиль на сайте «Бомбардир»
  
 Thefinalball.com
 Бубнов: если чудеса в футболе бывают, развязка игры в Израиле – тот самый случай. — статья на championat.com

Футбольные судьи по алфавиту
Родившиеся в Братиславе
Футбольные судьи Словакии